Rio Cachoeira est le nom de plusieurs cours d'eau au Brésil :
Rio Cachoeira, fleuve de l'État de Bahia ;
, rivière des États du Minas Gerais et de São Paulo ;
, fleuve de l'État du Paraná ;
Rio Cachoeira, rivière de l'État de Santa Catarina.